Radiosity oder Radiosität bezeichnet:

 eine in der Radiometrie verwendete physikalische Größe, siehe Spezifische Ausstrahlung
 ein in der 3-D-Computergrafik verwendetes Verfahren, siehe Radiosity (Computergrafik)

pl:Radiosity